Bâlc moldvai fejedelem
 Bâlc, település Romániában, Bihar megyében